Une sphère est une surface constituée des points situés à égale distance d'un centre. Ce terme est employé dans différents autres contextes.

Sciences et techniques

Astronomie 
 SPHERE (Spectro Polarimetric High contrast Exoplanet REsearch) est un instrument de seconde génération installé sur le Très Grand Télescope de l'Observatoire européen austral, au Chili.
 Une sphère armillaire est un instrument qui modélise les différents éléments de la sphère céleste.
 La sphère céleste est un concept représentant le ciel ; ne pas confondre avec le globe céleste, une sphère où sont représentées les étoiles et constellations.
 La sphère de Dyson est une mégastructure hypothétique décrite en 1959 par le physicien Freeman Dyson.
 La sphère de Hill (ou sphère de Roche) est la sphère d'influence gravitationnelle d'un objet.
 La sphère terrestre est une appellation peu employée du globe terrestre, une représentation de la Terre.

Mathématiques 
 En géométrie dans l'espace, une sphère est une surface constituée de tous les points situés à une même distance d'un point appelé centre.
 En topologie, la sphère est généralisée en sphère (topologie) et sphère d'homologie.
 La sphère de Riemann est une surface de Riemann.

Physique 
 En physique et dans d'autres sciences expérimentales on désigne généralement par sphère un solide ou un volume délimité par une surface sphérique (ce que les mathématiciens nomment une boule, délimitée par une sphère).
 En optique :
 une sphère intégrante est un composant optique ;
 la sphère de Poincaré est une description de l'état de polarisation d'une lumière.

Sciences de la Terre 
 Le suffixe -sphère est utilisé pour désigner différentes zones de la Terre ayant approximativement la forme d'une coque sphérique :
 magnétosphère : ionosphère, plasmasphère ;
 atmosphère : troposphère, stratosphère, ionosphère, mésosphère, thermosphère, exosphère ;
 structure interne de la Terre : lithosphère, asthénosphère, mésosphère ;
 hydrosphère, biosphère, pédosphère.

Sciences sociales et humaines 
 Noosphère
 Sphères d'activité et de sens
 Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale
 Sphère d'influence
 Sphère publique
 Sphère privée
 Sphère sociale, en sociologie

Culture et société

Art  
 Sphère dans la Sphère est une sculpture d'art contemporaine des années 1960, du sculpteur italien Arnaldo Pomodoro,  pour les musées du Vatican.

Cinéma 
 Sphère est un film de science-fiction sorti en 1998, réalisé par Barry Levinson, avec Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson.

Entreprises 
 Sphère est un groupe français indépendant de fabrication et de commercialisation d'emballages ménagers.
 Dans l'industrie pétrolière, une Sphère est un réservoir sphérique posé sur un tréteau en acier, et servant à stocker du butane liquide (sous pression).

Jeux 
 Sphere est un environnement de développement de jeux vidéo en 2D.

Littérature 
 Sphères est une trilogie du philosophe allemand Peter Sloterdijk (années de parution: 1998, 1999 et 2004).
 Sphère est un roman de Michael Crichton.

Musique 
 Sphere est un groupe japonais.